Mucca – esemplare femminile di Bos taurus
 Mucca – personaggio della serie animata Mucca e Pollo
 Mucca – personaggio del fumetto Mucca che dorme di Leo Ortolani